Toroa — рід грибів родини Pseudoperisporiaceae. Назва вперше опублікована 1926 року.

Примітки

Джерела 
 Toro, R.A. 1926. Mycological notes. I. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico. 10(2):11-23 - P.19

Роди грибів
Dothideomycetes
1926 у науці
Гриби, описані 1926